

Personnalités 

 Leonard Ravenhill (1907-1994), évangéliste et écrivain anglais ;
 Mark Ravenhill (né en 1966), dramaturge et directeur de théâtre britannique.

Lieux 
 Ravenhill Stadium, actuellement Kingspan Stadium, stade de rugby à XV, à Belfast, Irlande.
 , district électoral à Belfast.